Переко́п — многозначное слово:

Топоним

Белоруссия 
 Перекоп — деревня в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Перекоп — посёлок в Шкловском районе Могилёвской области.

Россия 
 Перекоп — деревня в Красноборском районе Архангельской области.
 Перекоп — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Перекоп — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Перекоп — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Перекоп — деревня в Окуловском районе Новгородской области.

Крым 
 Перекоп — исторический город в Крыму, уничтоженный в 1920 году.
 Перекоп — село в городском округе Армянск Республики Крым/Армянском горсовете Автономной Республики Крым, названное в память города Перекопа.
 Перекоп — разговорное название города Красноперекопска.
 Перекоп — автомобильный пункт пропуска на трассе Армянск — Чаплинка.

Украина 
 Перекоп — село в Валковском районе Харьковской области.
 Перекоп — село в Геническом районе Херсонской области.

Корабли 
 «Перекоп» — советский монитор проекта 1190 или типа «Хасан» (1936).
 «Перекоп» — учебный корабль Балтийского флота ВМФ России (1976).

Примечания

См. также